West Virginia se referă cel mai adesea la Virginia de Vest, unul din cele 50 state ale Statelor Unite ale Americii.

Se mai poate referi și la:

  West Virginia Legislature, ansamblul legislativ statal reunit al statului Virginia de Vest (vedeți web site-ul său oficial) format din: 
 West Virginia Senate, senatul statului West Virginia și 
 West Virginia House of Representatives, camera reprezentanților statului West Virginia. 
  West Virginia Department of Education, agenție de stat, echivalentul unui minister al educației din orice țară independentă.
  West Virginia University, universitate de stat, localizată în Morgantown, fondată în 1867. 
  West Virginia Department of Transportation, agenție de stat, echivalentul unui minister al transporturilor din orice țară independentă.

Vezi și 

  Virginia (dezambiguizare)